Чубенко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Чубенко, Алексей Васильевич (род. 1889) — командир РПАУ. 
 Чубенко, Василий Эдуардович (1971—2005) — российский полковник, Герой Российской Федерации.
 Чубенко, Степан Викторович (1997—2014) — подросток из Краматорска, убитый в ходе войны на Донбассе.

См. также 
 Чуенко
 Чубченко